Lucius Cornificius är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Cornificius (åklagare), romersk politiker, åklagare i rättegången mot Titus Annius Milo
 Lucius Cornificius (konsul 35 f.Kr.), romersk politiker och militär